Senner bezeichnet:
 einen Senn, den Hirten einer Alm (Alpweide)
 das Senner Pferd, die älteste Pferderasse Deutschlands

Senner ist der Familienname von: 
 George F. Senner (1921–2007), US-amerikanischer Politiker
 Gustav Senner (1872–1954), deutscher Zeitungsverleger
 Tharsitius Senner (Juan Tarsicio Senner; 1895–1985), österreichischer Ordensgeistlicher und Bischof von Cochabamba in Bolivien
 Veit Senner (* 1959), deutscher Hochschullehrer
 Walter Senner (1948–2020), deutscher Ordensgeistlicher und Theologe

Siehe auch:

 Sener
 Sennert